Kreuzing heißen folgende geographischen Objekte:

 Kreuzing (Gauting), abgegangener Ortsteil der Gemeinde Gauting, Bayern
 Kreuzing (Gemeinde Eggendorf), Ort bei Eggendorf im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Kreuzing (Gemeinde Weyregg), Ortsteil von Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich